Fubá é uma palavra utilizada em diversos sentidos:
 Fubá - farinha de milho ou arroz
 Gilmar Fubá, futebolista brasileiro
 Morro do Fubá, favela do Rio de Janeiro

Desambiguação